Виктория и её гусар () — оперетта венгерского композитора Пала Абрахама на либретто Альфреда Грюнвальда и Фрица Лёнер-Беды.

Премьера состоялась 21 февраля 1930 года в Будапеште. За дирижёрским пультом был композитор. В Германии «Викторию» первый раз увидели в Лейпциге 7 июля 1930 года. Венская премьера прошла в театре Ан дер Вин 23 декабря 1930 года. Английская версия увидела свет в лондонском Театре Палас 17 сентября 1931 года. Автор английского текста — Гарри Грэм.

Создание 
История Виктории разворачивается после Первой мировой войны. Гусарский ротмистр Иштван Кольтаи и его денщик сбегают из лагеря военнопленных в Сибири. Они прибывают в Японию, чтобы просить убежища в Посольстве Соединённых Штатов Америки. Посол (легат) Джон Канлайт даёт им приют и знакомит со своей венгерской женой Викторией. Оказывается, что Виктория и Кольтаи не только знакомы, но и были влюблены и помолвлены до войны.

При создании "Виктории" Абрахаму удалось удачно совместить традиционные венгерские мотивы, которыми так известны оперетты Имре Кальмана, с обворожительными танцевальными мелодиями модного в то время джаза. Ещё одной отличительной чертой оперетты является наличие сразу двух характерных героев, а соответственно и двух субреток. Это придаёт их дуэтам и юмористическим диалогам ещё больше шарма и добавляет популярности среди зрителей.

Действующие лица

Сюжет 
Действие происходит после 1918 года.

Пролог
Сибирь.
Гусар Иштван Кольтаи и его денщик Янчи сбегают из лагеря, избежав расстрела.

Первый акт
Япония. Посольство США.
В посольстве празднуется помолвка Ферри и Лио Сан. После праздника в посольстве появляются Кольтаи и Янчи.  Представившись послу другим именем, Кольтаи объясняет, что они венгры и сбежали из сибирской тюрьмы и теперь им нужна дипломатическая защита. Жена посла графиня Виктория - венгерка, и он с радостью принимает их. На самом деле, Кольтаи и Виктория давно друг друга знают. Поэтому гусар, увидев свою возлюбленную в окне посольской машины, решает просить убежища в Посольстве. Они встречаются вновь на свадьбе Ферри и Лиа Сан.

Второй акт
Петроград. Посольство США.
Канлайт получает назначение в Петроград, вместе с ним приезжают и Кольтаи с Янчи. Янчи мечтает вернуться на родину, но Кольтаи готов вернуться только вместе с Викторией. 
На приёме Виктория просит любимого уехать, ведь он может быть схвачен русскими властями в любой момент. Гусар объясняется с Викторией: только мысль о ней помогла ему пройти сквозь ужасы войны и выжить в плену и в тюрьме, а она предала его, выйдя замуж за другого. Виктория рассказывает, что Иштван Кольтаи числился в списках погибших вместе с остальными солдатами и офицерами своего полка. В посольство входят русские должностные лица, и Кольтаи, несмотря на очевидную любовь Виктории, готовится покинуть его без неё. Видя, что жизнь Кольтаи под угрозой, Виктория лишается чувств, и тогда Канлайт понимает, что его жена всю жизнь любит другого.

Третий акт
Год спустя. Доросма.
Виктория развелась с мужем и вернулась в родной город. В городе празднуют сбор урожая винограда. В этой местности есть обычай, что в этот день должно быть сыграно три свадьбы. Первой парой будут Ферри и Лиа Сан, ведь их японский брак недействителен в Венгрии. Второй - Янчи и Рикетт, горничная Виктории. Граф Ферри хочет, чтобы Виктория вернулась к Канлайту, который незадолго до этого назначен послом в Венгрии. Виктория готова попробовать начать все сначала, но Канлайт приезжает не один. С собой он привозит Иштвана Кольтаи. Он слишком сильно любит свою жену, чтобы позволить ей быть несчастной. Виктория и Кольтаи становятся третьей парой, которая играет свадьбу в Праздник урожая винограда.

Примечания

Ссылки 
 О постановке будапештского Театра оперетты 2013 года 
 О немецкоязычной постановке 2007 года

Оперетты по алфавиту
Оперетты на немецком языке
Оперетты 1930 года
Гусары в культуре и искусстве